Борис Павлович Листов (род. 1969) — российский экономист, председатель Правления АО «Россельхозбанк».

Член Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области (2007—2009 гг).

Биография 

Листов Борис Павлович родился 11 марта 1969 года в городе Всеволожске Ленинградской области.

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

В 2011 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция».

В марте 2007 Листов Б. П. был избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Еврейской автономной области. 

С марта 2007 года по октябрь 2009 года в Совете Федерации входил в комитет по финансовым рынкам и денежному обращению и комитет по вопросам местного самоуправления. 

В 2008 году вошел в состав комиссий Совета Федерации по делам молодежи и спорту (с 12.11.2008 изменено название Комиссии: «Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и туризму»), по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. 

30 октября 2009 года вступил в должность Первого заместителя Председателя Правления Россельхозбанка и вошел в Правление кредитной организации, в связи с чем сложил с себя полномочия сенатора.

С июня 2018 года — председатель Правления, член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Примечания

Ссылки 
 Газета «Коммерсант». Листов Борис Павлович. Биография

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Банкиры России
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Выпускники МГЮА